Йожеф Сабо:
*  (1896—1973) — венгерский футболист и тренер.
  (род. 1956) — венгерский футболист и тренер.
 Сабо, Йожеф Йожефович (род. 1940) — советский и украинский футболист, тренер.